Минтон () — фамилия. Носители:

 Минтон, Джон Уильям (1948—1995) — американский рестлер и актёр, более известный как Большой Джон Стадд.
 Минтон, Томас (1765—1836) — английский коммерсант, технолог и мастер-керамист.
 Минтон, Фэйт (род. 1957) — американская актриса и каскадёр.